Der Liebestrank ist der Titel:
 einer Oper von Gaetano Donizetti, Originaltitel L’elisir d’amore
 eines Dramas von Frank Wedekind, siehe Der Liebestrank (Drama)

Allgemein kann mit Liebestrank auch eine Art von Liebeszauber gemeint sein.